Rappenkopf heißen verschiedene Berge: 

 Hochrappenkopf in den Allgäuer Alpen
 Rappenkopf (Pitztal) in den Ötztaler Alpen
 Kleiner Rappenkopf, dem Hochrappenkopf vorgelagert 
 Vorderer und Hinterer Rappenkopf in den Ammergauer Alpen, siehe Rappenkopf (Ammergau)